Podjebrád Katalin (–1480) kunstadti bárónő, I. (Podjebrád) György cseh király húga és Wartenbergi János felesége
[[Podjebrád Katalin majh gccg
gyar királyné|Podjebrád Katalin]] (1449–1464) magyar királyné, I. (Podjebrád) György cseh király leánya
Podjebrád Katalin (1500–1507) münsterbergi hercegnő, I. (Podjebrád) Károly münsterbergi herceg leányaként I. György cseh király dédunokája 
Podjebrád Katalin (1543–1579) münsterbergi hercegnő, II. (Podjebrád) Henrik münsterbergi herceg leányaként I. György cseh király ükunokája és Jiří Berka z Dubé báró harmadik felesége